Zagore, Bulgária egy középkori régiója volt
 Zagore,  falu Horvátországban, Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Zagore-tengerpart, az Antarktisz Livingston-szigetén a False-öbölre nyílik